Donja Lomnica (Velika Gorica), een plaats in de Kroatische gemeente Velika Gorica
 Donja Lomnica (Vlasotince), een plaats in de Servische gemeente Vlasotince